Игнаткин — русская фамилия.

 Игнаткин, Сергей Степанович — Герой Советского Союза.
 Игнаткин, Фёдор Семёнович — Герой Советского Союза.

Топоним 
 Игнаткин — хутор, Питерский район, Саратовская область, Россия